Epifragma může být:
 epifragma (botanika) – membránová struktura na vrcholku tobolky některých mechorostů
 epifragma (mykologie) – blána pokrývající horní část plodnice hnízdkovitých hub
 epifragma (malakologie) – víčko funkčně podobné operkulu u některých měkkýšů